Dies ist eine Liste der Herrscher Litauens.

Fürsten

Großfürsten

Personalunion mit Polen

Realunion mit Polen (Rzeczpospolita - Abiejų tautų respublika)

Siehe auch 
Liste der Präsidenten von Litauen

Litauen
!